Dobritch () ou Dobritch-Grad est une obchtina de l'oblast de Dobritch en Bulgarie.

Obchtina dans l'oblast de Dobritch